Jaculina är ett släkte av mossdjur. Jaculina ingår i familjen Jaculinidae. 

Jaculina är enda släktet i familjen Jaculinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Jaculina